Magyar Nemzet napilap 1899 és 1913 között
 Magyar Nemzet napilap 1938 és 2018 között
 Magyar Nemzet (korábban Magyar Idők) napilap 2019 februárja óta